Клаус Томсен (; родился 10 апреля 1970 года в Орхусе, Дания) — датский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Известен по выступлениям за «Орхус», «Эвертон» и сборную Дании. Участник чемпионата Европы 1996, а также летних Олимпийских игр в Барселоне.

Клубная карьера 
Томсен родился в Орхусе и начал свою карьеру в местном клубе. В 1989 году Клаус был вызван в молодёжную сборную Дании, где играл на позиции центрального защитника. В 1990 году он был выбран капитаном молодежной сборной. В том же году Томсен продлил свой контракт с «Орхусом», отвергнув предложения «Брондбю» и «Б-1903». В ноябре 1991 года шотландский «Селтик» сделал предложение относительно перехода Клауса, но сделка сорвалась. В 1992 году Томсен выиграл свой единственный трофей - Кубок Дании.

В 1994 году Клаус перешёл в английский «Ипсвич Таун». Сумма трансфера составила £ 250 тысяч. За новый клуб он провел 97 матчей и забил 8 голов. Томсен стал лидером команды и через три сезона был продан за £ 900 тысяч в «Эвертон». 16 апреля 1997 года в мерсисайдском дерби против «Ливерпуля» он забил в свои ворота и стал одним из антигероев встречи.

В 1998 году он покинул Англию и вернулся на родину, заключив контракт с «АБ». Отыграв за новый клуб полгода Томсен перешёл в немецкий «Вольфсбург». В Германии Клаус получал очень немного игрового времени из-за большого количества травм. В апреле 2002 года он завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
В 1992 году Томсен принял участие в летних Олимпийских играх в Барселоне. На турнире он был капитаном команды, принял участие во всех трех матчах и стал автором единственного гола против сборной Мексики.

В сентябре 1995 года Томсен дебютировал за сборную Дании. В 1996 году Клаус был включен в заявку на участие в чемпионате Европы в Англии. На турнире он принял участие во всех трех встречах против сборных Португалии, Турции и Хорватии.

Достижения 

Командные

 «Орхус»
 Обладатель Кубка Дании — 1991/92

Примечания

Ссылки 
 
 Danish national team stats at DBU.dk
 Danish Superliga stats at Superligaen.com

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Ипсвич Таун»